Rajoub bezeichnet:

 Dschibril ar-Radschub
 Nayif ar-Radschub